Том Хёгли (; 24 февраля 1984, Харстад, Тромс) — норвежский футболист, защитник клуба «Тромсё». Выступал в сборной Норвегии.

Карьера 
Хёген играл несколько сезонов за «Будё-Глимт», но был переведен в клуб «Тромсё» в преддверии сезона 2007.

В течение первого года он выходил на поле в качестве замены Патриса Бернье, в качестве центрального полузащитника.

Томы был назван игроком года в «Тромсе» в сезоне 2008 и имел прозвище «Супер Том». Это прозвище он получил будучи ещё в команде «Будё-Глимт».

29 мая 2011 года он забил свой первый гол за «Тромсё» в игре с «Бранном», где «Тромсё» выиграл с итоговым счетом 4-0.

В 2011 году, Хёгли подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

После трех сезонов в клубе «Брюгге», Хёгли в 2014 году договорился вступить за датский клуб «Копенгаген» после истечения контракта 1 июля 2014 года.

Он дебютировал в Датской Суперлиге 20 июля 2014 года в матче против «Силькеборга».

Сборная 
20 августа 2008 года Хёгли дебютировал в сборной Норвегии в товарищеском матче против Ирландии.

Хёгли осенью 2009 года был вызван в национальную сборную на матч против Германии.

Достижения 
 «Копенгаген»
 Чемпионат Дании по футболу: 2015/16
 Обладатель Кубка Дании (2): 2014/15, 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль в клубе
 Happy TIL-Player
 Important TIL-Player

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Копенгаген»